Yatton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Yatton, Old Gore, England, Herefordshire, , 
 Yatton, Somerset, England, 
 Yatton, Aymestrey – en ort i Aymestrey, Herefordshire, England
 Yatton Keynell – en ort och civil parish i Wiltshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar